Ptolemaios je řecké jméno, které může označovat některé z těchto osob:

 Klaudios Ptolemaios – řecký geograf a astronom 2. století n. l.
 Ptolemaiovci – dynastie makedonského původu, která vládla v Egyptě v letech 323 až 30 př. n. l.:
 Ptolemaios I. Sótér
 Ptolemaios II. Filadelfos
 Ptolemaios III. Euergetés
 Ptolemaios IV. Filopatór
 Ptolemaios V. Epifanés
 Ptolemaios VI. Filométor
 Ptolemaios VII. Neos Filopatór
 Ptolemaios VIII. Euergetés II.
 Ptolemaios IX. Sótér II.
 Ptolemaios X. Alexandros I.
 Ptolemaios XI. Alexandros II.
 Ptolemaios XII. Neos Dionýsos
 Ptolemaios XIII.
 Ptolemaios XIV. Theos Filopatór II.
 Ptolemaios XV. Kaisarion
 Ptolemaios (Kypr) – král na Kypru
 Ptolemaios Apión – král Kyrénaiky
 Ptolemaios Keraunos (†279 př. n. l.)– král Makedonie
 Ptolemaios Makrón – stratég na Kypru
 Ptolemaios (mytologie) – mytický vládce města Théby

Rozcestníky - panovník